Die U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 16. bis zum 24. Februar 2013 statt. Parallel zu dem Damen-Turnier fand ein ATP-Turnier für Herren statt.

In der gleichen Woche fanden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 sowie in Bogotá die XXI Copa Claro Colsanitas 2013 statt. Die Copa BBVA Colsanitas gehörte wie die U.S. National Indoor Tennis Championships auch der International-Kategorie an, während die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Premier-Kategorie zählten.

Den Einzelwettbewerb der U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 gewann Marina Erakovic, nachdem ihre Finalgegnerin Sabine Lisicki aufgeben musste. Zuvor hatte Erakovic den ersten Satz des Matches mit 6:1 für sich entscheiden können. Die Neuseeländerin, die im Vorjahr bereits das Finale des Wettbewerbs erreichte, sich dort aber der Schwedin Sofia Arvidsson geschlagen geben musste, sicherte sich somit ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour. Das Doppelfinale gewann die Paarung Kristina Mladenovic / Galina Woskobojewa gegen die schwedische Paarung Sofia Arvidsson / Johanna Larsson mit 7:65 und 6:3.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das U.S. National Indoor Tennis Championships fand am 16. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)